Herman Vergels, Belgisch syndicalist en politicus
 Mathias Vergels, Belgisch acteur en zanger
 Philip Vergels, Belgisch advocaat en politicus

Nederlandse of Vlaamse achternaam